Příjmení Brokeš nese více různých osobností:

 Ervína Brokešová (1900–1987) – česká houslistka, žačka Otakara Ševčíka
 Petr Brokeš (* 1956) – český hokejový brankář
 Slavoj Brokeš (* 1933) – český a československý politik